Who Made Who peut faire référence à : 
 Who Made Who est un album du groupe de hard rock AC/DC.
 Who Made Who est une chanson d'AC/DC.
 Who Made Who est une VHS d'AC/DC contenant 5 vidéos.
 WhoMadeWho est un groupe danois de punk rock.